Obrador y Obradors son apellidos que pueden hacer referencia a:

Personas con apellido Obrador 
 Andrés Manuel López Obrador (1953-), político y politólogo mexicano.
 Francisco Obrador Moratinos (1942-), sacerdote y político español del PSOE.
 Francisco Sintes Obrador (1912-1982), militar y escritor español.

Personas con apellido Obradors 
 Fernando Obradors (1897-1945), también conocido como Fernando Jaumandreu Obradors, compositor español.
 Jacqueline Obradors (1966-), también conocida como Jacqueline Danell Obradors, actriz estadounidense.